Буэнависта-де-Вальдавия ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-Вальес.  Население — 382 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento
 Vista aérea
 Información sobre Buenavista en la web de la comarca a la que pertenece
 Datos estadísticos de la provincia de Palencia

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии